Joe Batt's Arm kan verwijzen naar verschillende Canadese plaatsen:

 Joe Batt's Arm (plaats), een plaats op Fogo Island 
 Joe Batt's Arm (baai), een baai van Fogo Island
 Joe Batt's Arm-Barr'd Islands-Shoal Bay, een voormalige gemeente op Fogo Island